Озёрный — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Студенческим сельским советом.

География 
Населённый пункт располагается на северо-восточном берегу озера Чернобровское в 9 километрах на юго-запад от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Посёлок разделен на 13 улиц (Белореченская, Вишнёвая, Власовой, Дачная, Луговая, Малиновая, Николаевская, Никольская, Озёрная, Полевая, Садовая, Сахалинская, Трактовая).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа